Piotr Gładki (ur. 1968) – polski skrzypek i dyrygent
 Piotr Gładki (1972-2005) – polski lekkoatleta, maratończyk